Jodupönen ist der Name folgender ehemaliger Orte:

 Jodupönen (Kreis Goldap), 1938–1945: Grenzhof, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Jodupönen (Kreis Pillkallen), 1938–1945: Naßfelde, Kreis Pillkallen, Ostpreußen
 Groß Jodupönen, 1938–1945: Schwarzfelde, Kreis Pillkallen, Ostpreußen
 Sumarokowo (Kaliningrad), ehemals Klein Jodupönen, 1938–1945: Kleinsorge, Kreis Pillkallen, Ostpreußen